Бу́бу Ха́ма (; 1906 — 29 января 1982) — нигерский автор, историк, политический деятель. Председатель Национального собрания Нигера при президенте Амани Диори.

Жизнь и творчество 
Хама родился в Фонеко, небольшой сонгайской деревне на западе Нигера. Окончив сенегальское педагогическое училище École normale superieure William Ponty в Дакаре, стал в 1920-х годов первым нигерским учителем начальной школы, получившим французское образование. В 1950—1957 годах работал директором местного отделения Французского института Чёрной Африки, затем руководил Центром по сбору устной исторической традиции в Ниамее.

Как автор он работал во многих жанрах, включая историю и театр. Его исторические труды были посвящены прошлому народностей, населяющих Нигер, и концентрируются на этноисторических и историко-культурных аспектах. Считался представителем консервативного, неотрадиционалистского течения африканской историографии. Среди прочего, он был членом Международного научного комитета ЮНЕСКО по изданию «Всеобщей истории Африки» и одним из соавторов 1-го тома.

Его сочинения привлекли международное внимание, когда его автобиографическая повесть «Котья-Нима» (Kotia-nima), опубликованная при поддержке ЮНЕСКО в 1971 году, получила Большую литературную премию Чёрной Африки (Grand prix littéraire d’Afrique noire). В том же году премией Сенгора было отмечено его эссе об африканском образовании получило. Его творчество придаёт большое значение устной литературе.

Политическая карьера 
Хама был одним из основателей и активных деятелей Нигерской прогрессивной партии (НПП) — регионального отделения Африканского демократического объединения. До 1974 года он был председателем партии; также он стал близким советником её лидера и депутата Национального собрания Франции Амани Диори.

После обретения независимости в 1960 году НПП стала правящей и единственной законной партией в Нигере. Хама при этом являлся председателем Национального собрания Нигера с 1958 по 1974 год и официальным идеологом правящего режима. Он также считался одним из самых видных и, возможно, самым влиятельным членов политбюро НПП, фактически ставшего руководящим органом в стране. Один автор назвал Бубу Хаму «серым кардиналом», стоящим за президентом Диори.

Руководимое им Национальное собрание Нигера ежегодно собиралось на церемониальные заседания для формальной ратификации решений правительства. Представители традиционной знати, заседавшие в качестве депутатов парламента, обычно единогласно поддерживали предложения властей. Диори переизбирался спикером на безальтернативной основе в 1965 и 1970 годах, но был смещён в результате военного переворота в 1974 году. Хама был арестован и свыше 3 лет провёл в тюрьме.

Он умер в Ниамее в 1982 году.

Сочинения 
 Histoire traditionelle des peuples du Dallol Boboye, Niamey, 1959;
 Histoire du Gobir et de Sokoto, P., 1967;
 Histoire traditionnelle d’un peuple, les Zarma-Songhay, P., 1967;
 Recherche sur l’histoire des louareg sahariens et soudanais, P., 1967;
 Histoire des Songhay, P., 1968;
 Contribution à la connaissance de l’histoire des Peul, P., 1968;
 Kotia-Nima. Rencontre avec l’Europe, v. 1—3, P., 1968—69;
 Histoire traditionnelle d’un village Songhay, Fonéko, P., 1970;
 Les grands problèmes de l’Afrique des Indépendences, P., 1974.

Литература 
 Историческая наука в странах Африки, М., 1979, с. 56—58.
 Куббель Л. Е., Сонгайская держава, М., 1974, с. 66—72, 192—94.
 Урсу Д. П., Современная историография стран Тропической Африки. 1960—1980, М., 1983.

Примечания

Ссылки 
 BOUBOU HAMA: Enseignant, écrivain et homme politique nigérien, сборник произведений и краткая биография Бубу Хамы.

Политики Нигера
Писатели Нигера
Историки Нигера
Кавалеры Большого креста со звездой и плечевой лентой ордена «За заслуги перед ФРГ»
Родившиеся в 1906 году